Thomas Collins of Tommy Collins kunnen verwijzen naar:
 Thomas Collins (gouverneur) (1732–1789), Amerikaans advocaat en gouverneur
 Thomas Collins (Brits politicus) (overleden 1884), Brits politicus van de Conservatieve Partij
 Thomas Collins (bisschop) (1873–1927), Iers bisschop van de Anglicaanse kerk
 Thomas Collins (Australisch politicus) (1884–1945), Australisch politicus
 Thomas Collins (cricketer) (1895–1964), Engels cricketspeler
 Thomas (Tom) Collins (rugbyspeler) (1895–1957), Welsh rugbyspeler
 Thomas LeRoy Collins (1909–1991), Amerikaans politicus en gouverneur van Florida
 Tommy Collins (Leonard Raymond Sipes, 1930-2000), Amerikaans countrymuzikant
 Thomas H. Collins (geboren 1946), Amerikaans admiraal van de kustwacht
 Thomas Christopher Collins (geboren 1947), Canadees aartsbisschop